Toponímia:
Crescent City (Comtat de Del Norte), localitat de Califòrnia al Comtat de Del Norte
Crescent City (Florida)
Crescent City (Illinois)
Crescent City nom antic de Crescent Mills, localitat de Califòrnia al Comtat de Plumas
 Altres:
 The Crescent City», sobrenom de la ciutat de Nova Orleans (Estats Units)
Crescent City (cançó), una cançó sobre Nova Orleans de Lucinda Williams